Transports 64 est un réseau de transport en commun interurbain, de vélo et de covoiturage créé par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques et aujourd'hui géré par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine et desservant notamment par autocar une grande partie du département des Pyrénées-Atlantiques depuis le .

Depuis le , les lignes 810 à 816 (secteur Pays Basque) appartiennent au réseau Txik Txak.

Organisation 

La Nouvelle-Aquitaine gère dans le département un réseau de transport qui représente :
 Plus de  points d’arrêt ;
 Près de  itinéraires ;
 La circulation de quelque 500 véhicules ;
 Une centaine d’entreprises de transport ;
 Le transport de près de 3 millions de passagers par an.

La ligne 816 et 816 express (ligne Bayonne - Hendaye) est pris en charge par l’agglomération unique Pays Basque à partir du . La ligne est renommée en ligne 3 express dès le .

Gestion 

Cette gestion mobilise un budget annuel conséquent de l’ordre de 28 millions d’euros consacré essentiellement au fonctionnement des lignes et concerne des lignes régulières commerciales, des circuits scolaires, du covoiturage, des pistes cyclables et plus récemment des actions en faveur du transports à la demande.

Transports 64 interurbains 

Le réseau est composé de 18 lignes d'autocar, ouvertes à tous et payantes.

Lignes interurbaines

Lignes sur réservation

Ancien réseau du Conseil général jusqu'en 2012

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
 Transports dans les Pyrénées-Atlantiques
 Liste des réseaux de transports urbains et interurbains de France

Liens externes 
 

Transport en commun des Pyrénées-Atlantiques
Réseau interurbain en France